Ruthven est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Ruthven, localité du comté de Palo Alto, situé dans l'Iowa, aux États-Unis.
 Loch Ruthven, loch écossais.

Patronyme 

 Alexander Grant Ruthven (1882-1971), herpétologiste américain.
 Grey Ruthven (2e comte de Gowrie) (1939-2021), pair héréditaire écossais. 
 John Ruthven (vers 1577-1600), conspirateur écossais.
 William Ruthven (vers 1541-1584), conspirateur écossais.
  (1893–1970), soldat australien récipiendaire de la Croix de Victoria.

Prénom 

 Ruthven Deane (1851-1934), ornithologue américain.

Voir aussi 

 Alexander Hore-Ruthven (1872-1955), gouverneur général d'Australie. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme